Azijska prvenstva u rukometu za žene od 1987. godine.

Rezultati 

Kontinentalna rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Azijska prvenstva